Termin -{GHR}- ima više značenja.

 Somatotropinski receptor
 -{Global Health Review}-, bezprofitna organizacija